'Жигалово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жигалово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Жигалово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Жигалово — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Жигалово — посёлок в Иркутской области, административный центр Жигаловского района.
 Жигалово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Жигалово — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Жигалово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Жигалово — деревня в Бельском районе Тверской области.